Voorzitter van de Eerste Kamer
 Voorzitter van de Tweede Kamer
 Lijst van voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 Voorzitter van de Belgische Senaat
en, hoewel eerder parlementsvoorzitter:
 Parlementsvoorzitter (algemeen)
 Voorzitter van het Vlaams Parlement
 Voorzitter van het Europees Parlement